Маргарет Корт виграла титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг з рахунком 6–4, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Маргарет Корт — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Маргарет Корт (Champion)
  Івонн Гулагонг (фіналіст)
  Вірджинія Вейд (чвертьфіналіст)
  Керрі Мелвілл (півфіналіст)
  Патрісія Коулмен (2 коло)
  Савамацу Кадзуко (півфіналіст)
  Керрі Гарріс (чвертьфіналіст)
  Карен Крантцке (чвертьфіналіст)
  Євгенія Бірюкова (3 коло)
  Барбара Гоукрофт (3 коло)
  Мерілін Теш (3 коло)
  Janet Young (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
1973 у тенісі
Тур WTA 1973